Kawanishi est un nom propre japonais.

Toponymie

 Kawanishi, ville de la préfecture de Hyōgo ;
 Kawanishi, bourg de la préfecture de Yamagata ;
 Kawanishi, bourg de la préfecture de Nara.

Patronymie 

 Eiji Kawanishi (1952-), maître karatéka ;
 Kōyō Kawanishi (1959-), astronome ;
 Maki Kawanishi (1979-), escrimeuse ;
 Shota Kawanishi (1988-) footballeur japonais ;
 Takashi Kawanishi, footballeur ;
 Takehiko Kawanishi (1938-), footballeur.

Autres 
 Kawanishi Kokuki, ancien constructeur aéronautique japonais ;
 (37720) Kawanishi, un astéroïde.